Primera División 1984/1985 był 54 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 1 września, a zakończył 21 kwietnia.

Kluby występujące w sezonie 1984/1985:

Tabela końcowa 

Legenda:
M – mecze,
Z – zwycięstwa,
R – remisy,
P – porażki,
GZ – gole zdobyte,
GS – gole stracone,
Pkt – punkty,
RB – różnica bramek

Wyniki

Trofeo Pichichi 

W tym sezonie FC Barcelona zdobyła swój 10. tytuł mistrza Hiszpanii.

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
1984 w piłce nożnej
1985 w piłce nożnej